«Импровиза́ция. Кома́нды» — российское телевизионное шоу производства компании Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ. Проект построен на импровизационных играх, которые команды артистов разыгрывают без подготовки, основываясь только на тех данных, которые получают от ведущего, членов жюри и зрителей из зала. Премьера шоу состоялась 18 сентября 2020 года. 5 декабря 2022 года было объявлено о закрытии шоу.

История 
В интервью Дмитрию Шпенькову, опубликованному на Youtube-канале «SHPENKOV!», Антон Шастун рассказал о работе над проектом.[1]

Формат 
В каждом выпуске принимают участие две команды по 4 актёра-импровизатора, ведущий/рефери и два члена жюри, каждый из которых в любой момент любого раунда после смешной шутки нажимает на кнопку, присуждая баллы команде, сказавшей шутку. Одним из членов жюри традиционно является участник основного состава проекта «Импровизация» Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов и ведущего шоу Павел Воля.

Каждый «баттл» состоит из 5 или 6 раундов, где команды соревнуются друг с другом или же сами с собой. После каждого из раундов жюри оглашает результаты раунда. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогу всех раундов, объявляется победителем.

За четыре телевизионных сезона шоу «Импровизация. Команды» были сыграны 12 различных раундов: «Банда», «Встреча выпускников», «День рождения», «Дуэль», «Кинопремия», «Отель», «Официант», «Протестую», «Рэп-баттл», «Тренды», «Фейсконтроль» и «Экзамен».

Сезоны 
На данный момент закончился четвёртый сезон шоу. В первых двух сезонах проекта участвовали по восемь команд, которые по олимпийской системе на вылет играли четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Начиная с третьего сезона шоу, состав участников расширился до 16 команд, вступающих в борьбу со стадии 1/8 финала.

Выпуски

Рекорды сезонов 
По итогам четырёх сезонов проекта можно выделить команды, набравшие максимальное количество баллов в каждом из конкурсов: [2]

 Банда — «Громкие» — 23 балла (4 сезон)
 Встреча выпускников — «Курские» — 26 баллов (1 сезон)
 День рождения — «Минские» — 35 баллов (1 сезон)
 Дуэль — «Трезвые» — 26 баллов (1 сезон)
 Кинопремия — «Лютые» — 30 баллов (1 сезон)
 Отель — «Южные» — 16 баллов (4 сезон)
 Официант — «Лёгкие» — 22 балла (3 сезон)
 Протестую — «Курские» — 20 баллов (3 сезон)
 Рэп-баттл — «Синие» — 30 баллов (4 сезон)
 Фейсконтроль — «Разные» — 18 баллов (2 сезон)
 Экзамен — «Фантастические» — 27 баллов (4 сезон)
 За игру — «Разные» — 122 балла (1 сезон)
 Лучший камбэк — «Такие» отыграли 11 баллов (22:33) отставания в 1/8 финала от «Южных» (3 сезон)
 Самая крупная победа — «Лютые» в 24 балла (1 сезон)
 Первая и единственная команда, в которой все участники получили по значку MVP — «Минские» (3 сезон)
 Впервые в истории проекта, Александра Перевертайло из команды «Тайные» получила звание MVP во всех баттлах, в которых участвовала (4 сезон)

Ссылки 
 Страница проекта на сайте канала ТНТ
 Страница проекта на онлайн-платформе PREMIER

Телепередачи, запущенные в 2020 году
Телепередачи ТНТ
Телепередачи компании «Comedy Club Production»
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи России